Лас Калерас има више значења:

 Лас Калерас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Калерас (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Калерас (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Калерас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Калерас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Калерас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Калерас, Алмасенес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Калерас, Ла Калера (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику